Юдора Элис Уэлти (; 13 апреля 1909, Джексон, штат Миссисипи — 23 июля 2001, там же) — американская писательница и .

Биография 
Своё имя будущая писательница получила в честь двух бабушек — Юдоры Эндрюс и Элис Уэлти. После рождения девочки мать Честина Эндрюс Уэлти (1883—1966) навсегда оставила учительство и занималась домом и воспитанием детей. У Юдоры было два младших брата. Отец семейства Кристиан Уэбб Уэлти (1879—1931) всю жизнь проработал в страховой компании «Ламар Лайф», пройдя путь от страхового агента до управляющего. В семье любили книги и не жалели денег на их приобретение. Чтение было любимым занятием девочки. Юдора росла в атмосфере любви и достатка.

Своё образование Юдора Уэлти начала в Женском университете штата Миссисипи (). Проучившись там год, она продолжила учёбу в университете Висконсин-Мэдисон, а затем училась в школе бизнеса Колумбийского университета, окончив её в 1930 году.

После смерти отца 1931 Юдоре пришлось оставить Нью-Йорк и вернуться в Джексон, где она работала репортером в агентстве Управления общественных работ (Works Progress Administration), обеспечивавшем проведение общественных работ в рамках Нового курса президента Рузвельта. Работа заставляла её ездить по всему Миссисипи, писать заметки и делать фотографии, так она узнала все 82 округа штата. Увлечением Юдоры была фотография. В результате этих поездок были сделаны сотни фотографий, позже приобретенные отделом истории и архивов штата ().

Некоторые из этих фотографий Юдора Уэлти, с разрешения отдела истории и архивов, издала. Так появились два альбома «Время и место, Миссисипи во время Депрессии» (; 1994) и «Сельские кладбища» (; 2000).

В 1936 году опубликовала первый рассказ, «Смерть коммивояжёра» (), привлёкший внимание Кэтрин Энн Портер, ставшей для Уэлти наставником и написавшей предисловие к первому сборнику рассказов Уэлти «Зелёный занавес» (; 1941).

За роман «Дочь оптимиста» (; 1972) Уэлти была удостоена Пулитцеровской премии. Другие известные романы Уэлти — «Помолвка в Дельте» (; 1946) и «Проигранные битвы» (; 1971).

В 1986 году была удостоена Национальной медали США в области искусств.

В 1992 году была награждена Национальной гуманитарной медалью США.

С восторженным эссе о творчестве Уэлти выступил писатель Гай Давенпорт. По имени Юдоры Уэлти назван почтовый клиент Eudora Mail, создатели которого находились под впечатлением рассказа писательницы «Почему я живу на почте» ().

Источники 
 Welty, Eudora. One Writer’s Beginnings.Harvard University press. Cambrige, Massachusetts. London, England 1984.
 Welty, Eudora. One Time, One Place. Mississippi in the Depression. A Snapshot Album. University Press of Mississippi. Jackson, 1994.
 Welty, Eudora. Country Churchyards. University Press of Mississippi. Jackson, 2000.

На русском языке 
 Уэлти, Юдора Дочь оптимиста. Рассказы. М.: Прогресс, 1975
 Уэлти, Юдора Золотой дождь. Рассказы./ пер. с англ. Предисл. Т.Венедиктовой. Сост. Л.Беспаловой.- М.: «Известия», 1989.- 192 с.
 Портер К. Э. Повести. Рассказы. Уэлти Ю. Дочь оптимиста. Рассказы: Пер. с англ./Составил. И.Архангельской; Предисл. А.Зверева. — М.: Радуга, 1991. — 911 с. (библиотека литературы США)

Литература 
 Анастасьев Н. Рец. На кн. Loosing Battles. N.Y. 1970 // Совр. худ. лит. за рубежом. 1971, № 4, с. 44-46.
 Анастасьев Н. Прощание с иллюзией // Иностр. лит. 1973, № 4, с.268 — 270. Optimist’s Daughter.
 Волостникова В. В. Новые книги о Юдоре Уэлти: (Сводный реферат) // РЖ.- 1985.- № 5. — С.94-98.
 Тлостанова М. В. «Первая леди» американской литературы: Принципы организации повествования в романе Ю. Уэлти «Проигранные сражения». Нальчик. Изд. Центр «Эль-Фа», 1993.
 Тлостанова М. В. Художественный мир Юдоры Уэлти и специфика послевоенной прозы Юга США. Дис… канд. филол. наук. М., 1994.
 Федорович О. С. Лексико-стилистические особенности литературы «южной школы» и проблемы их передачи на русский язык на материале творчества Юдоры Уэлти. Диссертация… канд. филол. наук. М., 2006.

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Выпускники Колумбийской школы бизнеса
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне
Писатели США
Награждённые Национальной гуманитарной медалью США
Национальный зал славы женщин
Лауреаты премии О. Генри
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Колледжа Смит